Río Salado puede referirse a los siguientes ríos:

En Argentina 
 El río Salado (norte de Argentina), que discurre por las provincias de Salta, Santiago del Estero y Santa Fe.
 El río Salado (Buenos Aires), en la Provincia de Buenos Aires.
 El río Salado (Chaco), en la Provincia del Chaco.
 El río Salado (Santa Cruz), en la provincia de Santa Cruz.
 El río Desaguadero (Argentina) (llamado río Salado a partir de su confluencia con el río Atuel).
 El río Abaucán (llamado río Salado en su tramo final), entre las provincias de La Rioja y Catamarca.

En Bolivia 
 El río Salado (Bolivia), un río endorreico en el departamento de Potosí.

En Chile 
 El río Salado (Loa), un afluente del río Loa en la Región de Antofagasta.
 El río Salado (San Pedro de Atacama), un tributario del río San Pedro de Atacama, en la hoya del Salar de Atacama, en la Región de Antofagasta.
 El río Salado (Chañaral), que desemboca en el puerto de Chañaral, en la Región de Atacama.

En Cuba 
 El río Salado (Cuba), en la provincia de Granma.

En España 
 El río Salado (Navarra), en Navarra, afluente del río Arga.
 El río Salado (Zamora), en la provincia de Zamora, Castilla y León.
 El río Salado (afluente del Henares), en Guadalajara.
 El río Salado (afluente del Ablanquejo) (también llamado río Linares), en Guadalajara.
 El río Salado (La Rioja), en La Rioja, afluente del río Jubera.
 El río Salado de Espera, en Cádiz.
 El río Salado de Rota, en Cádiz.
 El río Salado de Conil, en Cádiz.
 El río Salado de Priego, en Córdoba.
 El río Salado de Lebrija, en Sevilla.
 El río Salado de Morón, en Sevilla.
 El río Salado de Arjona, en Jaén.
 El río Salado de Porcuna, en Jaén.

En Estados Unidos 
 El río Salado (Arizona), en el estado de Arizona.
 El río Salado (Nuevo México), en el estado de Nuevo México.

En México 
 El río Zapotitlán, en el estado de Puebla, conocido como río Salado en Zapotitlán Salinas.
 El río Salado de los Nadadores, en el norte de México, tributario del río Bravo.
 El río Salado (Morelos), en el estado de Morelos.

En Paraguay 
 El río Salado (Paraguay), por medio del cual el lago Ypacaraí drena sus aguas al río Paraguay.